Вельями́ново — топоним:

 Вельяминово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Вельяминово (Вельяминова) — село в Карачевском районе Брянской области.
 В Московской области:
 Вельяминово — село в городском округе Домодедово.
 Вельяминово — село в Истринском районе.
 Вельяминово — посёлок в Ступинском районе.
 Вельяминово — железнодорожная платформа Павелецкого направления.
 Вельяминово — деревня в Вадинском районе Пензенской области.

См. также 
 Верхнее Вельяминово — деревня в Зарайском районе.
 Нижнее Вельяминово — деревня в Зарайском районе.